Miejscowości w USA:
 Louisville – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Barbour
 Louisville – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Boulder
 Louisville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Jefferson
 Louisville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Clay
 Louisville – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 Louisville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Louisville – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Winston
 Louisville – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Cass
 Louisville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Louisville – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
 Louisville – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Blount
Gminy w USA:
 Louisville (ang. Louisville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clay
 Louisville (ang. Louisville Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 Louisville (ang. Louisville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Red Lake
 Louisville (ang. Louisville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Scott
 Louisville (ang. Louisville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence